Passages (Arno van der Mark) - kunstwerk in Amsterdam
 Passages (Frank Gambale) - album van Frank Gambale
 Passages (Jesus Jones) - album van Jesus Jones
 Passages (Ravi Shankar & Philip Glass) - album van Ravi Shankar & Philip Glass
 Passages (Justin Rutledge) - album van Justin Rutledge
 Passages (boek) - boek van Gail Sheehy
 Passages (film) - Chinese film uit 2004